Медоуландс има више значења:
 Медоуландс (Пенсилванија)
 Медоуландс (Минесота)